

Persone 
 René Waldeck-Rousseau (1809-1882) – deputato e uomo politico francese, sindaco di Nantes dal 1870 al 1873
 Pierre Waldeck-Rousseau (1846-1904) – figlio del precedente, presidente del consiglio francese dal 1899 al 1902

Navi 
 Waldeck-Rousseau (incrociatore) – incrociatore corazzato della classe Edgar Quinet, varato nel 1908 e radiato dal servizio nel 1936